Промышленный район — один из четырёх внутригородских районов Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания, Россия).

География 
Занимает северо-восточную часть города. Промышленному району также подчинён посёлок городского типа Заводской.

Население 

Население района без учёта подчинённого ему пгт составляет  человек ( год). В пгт  Заводской проживает  человек ( год).

История 
Промышленный район в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июля 1962 года.

Примечания 

Районы Владикавказа